

Toponymie

Tunis, communauté du district de Cochrane en Ontario;

Tunis, village de la région du Fayoum.

Tunis, capitale de la Tunisie;
 Gouvernorat de Tunis.
 Golfe de Tunis.
 Lac de Tunis.
 Régence de Tunis.

Autres 
 Tunis, un astéroïde ou corps du système solaire.
 Tunis, une espèce de mouton.

Homonymie de toponyme